I.O.O.F. Hall oder IOOF Hall (für Independent Order of Odd Fellows Hall) ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 I.O.O.F. Hall (Idaho), ID-Nr. 80001312
 I.O.O.F. Hall (Iowa), ID-Nr. 79000890
 I.O.O.F. Hall (Calaveras County, Kalifornien), ID-Nr. 70000928
 I.O.O.F. Hall (San Joaquin County, Kalifornien), ID-Nr. 82002257
 I.O.O.F. Hall (Oklahoma), ID-Nr. 84000706
 IOOF Hall (Arizona), ID-Nr. 85003693
 IOOF Hall (Colorado), ID-Nr. 93000200
 IOOF Hall (Montana), ID-Nr. 91000747
 IOOF Hall (New York), ID-Nr. 02001642

Siehe auch:
 Independent Order of Odd Fellows Hall

IOOF Hall